Herbert Croly (1869-1930), un penseur politique et journaliste américain ;
 Jane Cunningham Croly (1829-1901), une journaliste, femme de lettres et féministe américaine, mieux connue sous le pseudonyme de Jennie June.